Hilty ist der Familienname folgender Personen:

 Augustin Hilty (1896–1955), liechtensteinischer Malermeister und Sportschütze
 Brigitte Hilty Haller (* 1969), Schweizer Politikerin (Grüne)
 Carl Hilty (1833–1909), Schweizer Staatsrechtler
 Frida Hilty-Gröbly (1893–1957), Schweizer Lehrerin, Schriftstellerin und Mundartdichterin
 Gerold Hilty (1927–2014), Schweizer Romanist, Hispanist, Mediävist und Sprachwissenschaftler
 Hans Rudolf Hilty (1925–1994), Schweizer Schriftsteller und Publizist
 Megan Hilty (* 1981), US-amerikanische Theater- und Fernsehschauspielerin
 Reto M. Hilty (* 1958), Schweizer Rechtswissenschaftler und Geschäftsführender Direktor des Max-Planck-Instituts in München
 Steven Leon Hilty (* 1945), amerikanischer Vogelkundler

Siehe auch:
 Hilti